

Musica
Giorgia (Giorgia Monese, 1941) – cantante italiana attiva negli anni sessanta
Giorgia (Giorgia Fiorio, 1967) – cantante italiana attiva negli anni ottanta e, successivamente, fotografa
Giorgia (Giorgia Todrani, 1971) – cantante, musicista, produttrice discografica e conduttrice radiofonica italiana
 Giorgia – album della suddetta cantante (1994)

Onomastica
Giorgia – nome proprio di persona italiano femminile